Вейд () — англомовне особове чоловіче ім'я.

Відомі носії:
 Вейд Барретт (, уроджений Стюарт Александер Беннетт, ; 1980) — англійський професійний реслер.
 Вейд Білак (; 1976—2011) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.
 Вейд Брукбенк (; 1977) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.
 Вейд Кемпбелл (; 1961) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.
 Вейд Редден (; 1977) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.
 Вейд Сколні (; 1981) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Англійські імена